Ел Позо Бланко има више значења:

 Ел Позо Бланко (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Позо Бланко (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Позо Бланко (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику